Па́уман () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Пауман, Даниэль (род. 1986) — венгерский гребец-байдарочник;
 Пауман, Конрад (1415—1473) — известный нюрнбергский органист;